Charles Elwood Yeager
Yeager (Oklahoma)

Desambiguação